Suore francescane della penitenza e della carità, di Milwaukee - congregazione religiosa
 Suore francescane della penitenza e della carità, di Tiffin - congregazione religiosa